The Heist (album) - Een muziekalbum van de Amerikaanse artiest Macklemore.

Films 
 The Heist (1970) - Een Frans - Italiaanse misdaadfilm met Charles Aznavour.
 The Heist (1976) - Een Mexicaanse misdaadfilm.
 The Heist (1989) - Een televisiefilm met Pierce Brosnan.
 The Heist (2001) - Een misdaadthriller geregisseerd door Kurt Voss.
 The Heist (2008) - Een Nieuw-Zeelands misdaaddrama.